Lope Díez de Armendáriz – nobile spagnolo, primo creolo a diventare viceré della Nuova Spagna
 Montxo Armendáriz – regista e sceneggiatore spagnolo
 Pedro Armendáriz – attore messicano